Megomphix lutarius är en snäckart som beskrevs av H. B. Baker 1932. Megomphix lutarius ingår i släktet Megomphix och familjen Megomphicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lutarius